A Division (Bhutan), een voormalige voetbalcompetitie in Bhutan
 Tuvalu A-Division, de hoogste voetbalcompetitie van Tuvalu
 A Division (metro van New York) - deel van de metro van New York
 vorige naam van de Super League (Griekenland)